Гаврилов-Ямский райо́н— административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — город Гаврилов-Ям.

География 
Площадь 1120 км² (16-е место среди районов). Район граничит на севере с Ярославским и Некрасовским, на юге и западе — с Ростовским, на северо-западе — с Борисоглебским районами Ярославской области, а также с Костромской областью на востоке и с Ивановской областью на юго-востоке.

Общая площадь водных ресурсов 851 га (в том числе реки — 263 га). Основные реки — Которосль, Лахость.

История 
Район образован в 1929 году. 17 марта 1944 года часть территории Гаврилов-Ямского района была передана в новые Бурмакинский и Курбский районы. 22 ноября 1957 года к Гаврилов-Ямскому району была присоединена часть территории упразднённого Курбского района, а 6 марта 1959 года — часть территории упразднённого Бурмакинского района.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Гаврилов-Ям) составляет  % от всего населения района.

Административное деление 
Гаврилов-Ямский район как административно-территориальная единица области включает 9 сельских округов и 1 город районного значения.

Гаврилов-Ямский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 5 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 4 сельских поселения.

Населённые пункты 
Всего в районе 196 населённых пунктов, в том числе 1 город и 195 сельских населённых пунктов (среди последних — 29 сёл, 5 осёлков, 1 станция и 160 деревень).

Экономика 
Основные предприятия: ОАО «Гаврилов-Ямский льнокомбинат», ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроительный завод „Агат“».

Социальная сфера 
Среднемесячная заработная плата на одного работника за 2007 год — 9800 рублей.

В районе имеется:
 1 медицинское учреждение (больница на 185 коек, поликлиника на 189 посещений в смену, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 амбулатории).
 20 дневных общеобразовательных учреждений.
 18 дошкольных общеобразовательных учреждений.
 21 учреждение культуры и искусства.
 17 библиотек (280 тыс. единиц библиотечного фонда).

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте областной администрации
 Сайт районной администрации